Leptamphopus är ett släkte av kräftdjur. Leptamphopus ingår i familjen Calliopiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Märlkräftor
Leptamphopus